Hyperloop Technologies ist der frühere Name von Virgin Hyperloop One.

Siehe auch Hyperloop Transportation Technologies.